Грабовская:
 Грабовская, Изабелла (1776—1858) — польская аристократка, незаконнорождённая дочь короля Станислава Августа Понятовского.
 Грабовская, Уршула (род 1976) — польская актриса.
 Шидловская (Грабовская), Эльжбета (1748—1810) — польская дворянка, любовница короля Станислава Августа Понятовского.